

Toponyme 

 Dame-Marie, commune française de l'Eure ;
 Dame-Marie,commune française de l'Orne ;
 Dame-Marie-les-Bois, commune française d'Indre-et-Loire ;
 Dame-Marie, commune de la République d'Haïti.

Homophones 
 Dammarie, commune française d'Eure-et-Loir
 Dammarie-en-Puisaye, commune française du Loiret
 Dammarie-les-Lys, commune française de Seine-et-Marne
 Dammarie-sur-Loing, commune française du Loiret
 Dammarie-sur-Saulx, commune française de la Meuse